A jubilee vagy magyarul jubileum egy esemény sajátos évfordulója, amely általában a 25., 40., 50., 60. vagy 70. évfordulót jelöli.

Közlekedés 
 Jubilee line, a londoni metró része

Zene 
  Jubilee, mint élénk, eksztatikus hangulatú afro-amerikai vallásos dal
 Jubilee, mint a Sex Pistols válogatásalbuma